Capo — dispositivo
 Capô — parte da carroçaria de um veículo

Geografia

Itália 
 Capo Colonna — cabo da fregião Calábria
 Castrignano del Capo — comuna da província de Lecce, região Púglia
 Capo d'Orlando — comuna da província de Messina, região Sicília
 Capo di Ponte — comuna da província de Bréscia, região Lombardia
 Acquarica del Capo — comuna da província de Lecce, região Púglia
 Gagliano del Capo — comuna da província de Lecce, região Púglia
 San Vito Lo Capo — comuna da província de Trapani, região Sicília

Brasil 
 Capo-Erê — distrito de Erechim, Rio Grande do Sul

Outros 
 Capo di tutti capi — termo da Máfia
Caporegime, normalmente abreviado para capo, é a posição de "capitão" na Máfia

Desambiguações de topônimos